

Patronyme 

 Auguste Nisard (1809-1892), universitaire (docteur ès lettres), frère des deux suivants
 Désiré Nisard (1806-1888), académicien, homme politique, écrivain et critique littéraire français
 Charles Nisard (1808-1890), frère du précédent, philologue, éditeur, traducteur de textes latins et historien de la littérature français
 Maurice Nisard (1914-2000), avocat, universitaire et militant communiste franco-tunisien

Homonymie de patronyme